Boehen (Soedan), een Oud-Egyptische nederzetting in het huidige Soedan
 Böhen, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren